Jean Petit (theoloog), Franse jurist en theoloog (14e en 15e eeuw)
 Jean Petit (abt), Franse abt (1628-1692)
 Jean Petit (astroloog), Franse astroloog (17e eeuw)
 Jean Petit (chirurg), Franse chirurg (17e eeuw)
 Jean Petit (dierenarts), Franse dierenarts (19e eeuw)
 Jean Petit (psycholoog), Franse psycholoog (20e eeuw)
 Jean Petit (Pyrénées-Orientales), Franse politicus uit Pyrénées-Orientales (?-1908)
 Jean Petit (Belgische voetballer), Belgische voetballer (1914-1944)
 Jean Petit (architect), Luxemburgse architect (1945)
 Jean Petit (Franse voetballer), Franse voetballer (1949)
 Jean Petit (Lot), Franse politicus uit Lot (1960)